Mohan kan syfta på följande platser:

Indien 

 Mohān, ort, Uttar Pradesh, Unnao,

Kina 

 Mohan (köping i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar